Mužská čtyřhra Grand Prix Hassan II 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže marrákešského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-rakouský pár Nikola Mektić a Alexander Peya, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stal nenasazený rakousko-chorvatský pár Jürgen Melzer a Franko Škugor, který ve finále za 1.25 hodiny zdolal nizozemsko-dánskou dvojici Matwé Middelkoop a Frederik Nielsen po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na svém prvním společném turnaji získali premiérovou trofej jako pár. Škugor vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Melzera to bylo patnácté takové turnajové vítězství, respektive druhé na Grand Prix Hassan II, kde triumfoval s Knowlem již v roce 2006.

Nasazení párů 

  Jamie Murray /  John Peers (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1. kolo, skreč)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2019
ATP Tour 2019